Домон може да се односи на:

 Домон (Долина Оазе), насељено место у Француској, у департману Долина Оазе
 Домон (Сома), насељено место у Француској, у департману Сома